Футбольная лига Англии в сезоне 1965/66 — 68-й сезон Футбольной лиги, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии по итогам сезона в седьмой раз в своей истории стал «Ливерпуль». Второй дивизион выиграл «Манчестер Сити». Третий дивизион выиграл «Халл Сити», Четвёртый дивизион — «Донкастер Роверс».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1965/66 на RSSSF.com 

1965
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1965 году
Спорт в Великобритании в 1966 году